

Futebol 
 Copa dos Campeões (Confederação Brasileira de Futebol) — competição brasileira disputada entre 2000 e 2002
 Copa dos Campeões da CONCACAF — competição entre clubes da América do Norte e Central
 Liga dos Campeões da UEFA — competição entre clubes da Europa
 Copa dos Campeões de 1937 — competição brasileira organizada pela Federação Brasileira de Futebol
 Copa dos Campeões do Espírito Santo — competição brasileira realizada no estado do Espírito Santo

Voleibol 
 Copa dos Campeões de Voleibol Masculino
 Copa dos Campeões de Voleibol Feminino

Desambiguações de esportes